Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1977 B, ki je potekalo med 10. in 21. marcem 1978 na Japonskem, z dvema zmagama, remijem in petimi porazi osvojila sedmo mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1977
1977 v Jugoslaviji